Феоктистов, Сергей:
 Феоктистов, Сергей Алексеевич (1919—1973) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Феоктистов, Сергей Георгиевич (1913—1999) — советский поэт-песенник.